Adkin steht für:
 Adkin Branch, Name zweier Flüsse in den Vereinigten Staaten
 Adkin Hill, Ortschaft im US-Bundesstaat Alabama

Siehe auch:
 Adkins
 Atkin